Името Братово носят две български села:

 Братово (Област Бургас)
 Братово (Област Търговище)